John Curtis (entomoloog), een Britse entomoloog (1791-1862)
 John Curtis (uitvinder), de uitvinder van het kauwgum
 John Curtis (voetballer), een Britse voetballer (*1978)
 John Curtis (politicus)
 John Curtis (American footballer)